Hechendorf ist ein Ortsname:

 Hechendorf am Pilsensee, Pfarrdorf der Gemeinde Seefeld, Landkreis Starnberg, Bayern 
 Hechendorf (Murnau am Staffelsee), Pfarrdorf des Marktes Murnau am Staffelsee, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Hechendorf (Roßleben-Wiehe), Ortsteil der Stadt Roßleben-Wiehe, Kyffhäuserkreis, Thüringen

Siehe auch:
 Heckendorf